CONCACAF Nations League – torneo di calcio per squadre nazionali maschili organizzato dalla CONCACAF
 UEFA Nations League – torneo di calcio per squadre nazionali maschili organizzato dalla UEFA
 UEFA Nations League femminile – torneo di calcio per squadre nazionali femminili organizzato dalla UEFA
 Volleyball Nations League maschile – torneo di pallavolo per squadre nazionali maschili organizzato dalla FIVB
 Volleyball Nations League femminile – torneo di pallavolo per squadre nazionali femminili organizzato dalla FIVB